Цей список включає в себе найбільші міста, що протягом історії знаходились на території сучасної України. Кількість населення до XIX століття є не достовірним переписом, а лише оцінкою істориків, визначеною за певними критеріями. В спірних питаннях серед істориків щодо чисельності населення наведене середнє ймовірне значення.

1200 до н. е. — 700 до н. е 

Кількість населення у першому місті на території України, яке згадується у документальних джерелах, визначена дуже приблизно, беручи за основу рештки будівель, їх ймовірної місткості та інших зниклих оточуючих житлових споруд.

600 до н. е. — 1 н. е 
Кількість населення в даний час визначалася за знайденими рештками будинків, тож історики могли визначити лише приблизну кількість населення в тогочасних містах.

100—1200 роки 
В часи Київської русі населення міст історики визначають тим же методом, що і античні міста — за кількістю будівель у місті, та його територією. Оцінка міст таким методом дуже приблизна.

1300—1650 роки 
Починаючи з 1245 року на території України починають проводити перші переписи за вимогою татарських ханів Золотої Орди, пізніше, в XVI столітті на зміну їм починаються переписи населення в межах Речі Посполитої, надалі — переписи козацького стану Богдана Хмельницького. Але більшість тогочасного населення міст історики все одно визначають за кількістю будівель розташованих на той час у містах.

XVIII століття

XIX століття

XX століття

XXI століття 

2001

2014

2016

20-і роки XXI століття 

2020

Примітки

Джерела 
 Карти України 
 Топ-10 найбільших міст на території України 1810—1913 
 Топ-10 найбільших міст на території України 1926—2014
 Промисловий розвиток західноукраїнських земель
 Історія України: О. В. Буштрук, Харків 2011
 Мапа міст київської Русі
 КИЇВСЬКА РУСЬ 

Списки міст
Списки:Історія України